A Copa América de Futsal de 1998 foi a 5ª edição do troféu sob a chancela da FIFA. Todos os jogos foram disputados na cidade de Joinville, Brasil. 

O Brasil sagrou-se campeão batendo o Paraguai na final por 9 a 1.

Premiação

Ranking final

Ligações externas 
Conmebol 
Ogol

1998